Кубок світу з тріатлону 2020 пройшов у неповному форматі. Через карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусною хворобою, вдалося провести лише чотири турніри.

Загальна інформація

Мулулаба 
Змагання у Мулулабі (Австралія) пройшли 14 березня. У турнірі взяли участь 54 жінки і 53 чоловіка.

Чоловіки

Жінки

Карлові Вари 
Змагання у Карлових Варах (Чехія) пройшли 13 вересня. У турнірі взяли участь 54 жінки і 66 чоловіків.

Чоловіки

Жінки

Арцакена 
Змагання у Арцакені (Італія) пройшли 10 жовтня. У турнірі взяли участь 40 жінок і 62 чоловіка.

Чоловіки

Жінки

Валенсія 
Змагання в іспанській Валенсії пройшли 7 листопада. У турнірі взяли участь 31 жінка і 52 чоловіка.

Чоловіки

Жінки

Велика таблиця 
За 30 сезонів існування турніру:

Джерела 
 
 
 
 
 
 
 
 

тріатлон
спортивні події 2020